В одиночному розряді тенісного турніру Washington Star International 1971, який проходив у рамках серії World Championship Tennis, Кен Роузволл здобув титул, у фіналі перемігши Марті Ріссена 6-2, 7-5, 6-1.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Washington Star International